

Захарово — присілок, Верхньокамський район, Кіровська область
 Захарово — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Захарово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Захарово — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Захарово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Захарово — село, Клинський міський округ, Московська область
 Захарово — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Захарово — присілок, колишнє Байдаровське сільське поселення, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Захарово — присілок, колишнє Вахневське сільське поселення, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Захарово — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Захарово — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Захарово — колишня шляхетська садиба в селі Захарово Московської області